Владимир Юрин:
 Юрин, Владимир Иванович (1947—2016) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер.
 Юрин, Владимир Михайлович (род. 1938) — доктор биологических наук, профессор.